Barreira (Ceará), stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Barreira (Leiria), plaats in de Portugese gemeente Leiria
Barreira (Mêda), plaats in de Portugese gemeente Mêda

Zie ook
Barreiras (doorverwijspagina)